Eberhartinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Eberhartinger (* 1925), österreichischer Dermatologe
 Eva Eberhartinger (* 1968), österreichische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Klaus Eberhartinger (* 1950), österreichischer Sänger und Moderator